Burns steht für:
 Burns (Familienname), der Familienname Burns
 Gabriel Burns eine Hörspielserie für Erwachsene
 Burns (Film), 2006, mit Gerard Butler und Julia Stiles
 Burns London, Gitarrenhersteller in London
 Burns (Zeitschrift), medizinische Zeitschrift
 Burns Bluff, Felsenkliff in der Antarktis
 Burns Brothers, ehemaliger US-amerikanischer Glas- und Automobilhersteller
 (2708) Burns, Asteroid des äußeren Hauptgürtels.

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Burns (Alabama)
 Burns (Arizona)
 Burns (Colorado)
 Burns (Idaho)
 Burns (Illinois)
 Burns (Kansas)
 Burns (Louisiana)
 Burns (Mississippi)
 Burns (Missouri)
 Burns (Montana)
 Burns (New York)
 Burns (Oregon)
 Burns (Tennessee)
 Burns (Texas)
 Burns (Wisconsin), im La Crosse County
 Burns (Town), Town(ship) im La Crosse County, Wisconsin
 Burns (Wyoming).

im NRHP gelistete Objekte:
 Burns Building, in San Antonio, Texas, ID-Nr. 99000284
 Burns Cottage, in Atlanta, Georgia, ID-Nr. 83003572
 Burns Court Historic District, in Sarasota, Florida, ID-Nr. 84003830
 Burns Family Farm, in Bovina, New York, ID-Nr. 07000486
 Burns House, in Yankton, South Dakota, ID-Nr. 01000094
 Burns Lake Bungalow, in Los Ojos, New Mexico, ID-Nr. 85000780
 Burns Lake Site, in Ochopee, Florida, ID-Nr. 86001192
 Burns Quarry, in Carrollton, Georgia, ID-Nr. 77001539
 Burns Realty Company-Karl Bickel House, in Sarasota, Florida, ID-Nr. 87000196
 Burns Union School, in Burns, Kansas, ID-Nr. 75000714
 Burns United Methodist Church, in Des Moines, Iowa, ID-Nr. 77000546

Siehe auch:
 Burns-Gletscher
 Burns Township
 Burnes
 Byrnes